Ayikule kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ayikule Zhen, socken, Xinjiang, 
 Ayikule Xiang, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar